Горба́нь — людина з горбом.

Прізвища:

 Горбань Андрій Вікторович (1993—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбань Валерій Іванович ( 1973) — український автогонщик, майстер спорту міжнародного класу України.
 Горбань Василь Мусійович (1918–1977) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945), генерал-лейтенант танкових військ (1967). Депутат ВР УРСР 8-го скликання.
 Горбань Гнат Петрович (1912–1957) — Герой Радянського Союзу.
 Горбань Григорій Якович (1932–2000) — двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Горбань Євген Юхимович — лауреат Шевченківської премії.
 Горбань Іван Степанович (1928–2000) — академік НАН України.
 Горбань Ігор Миронович (1960—2017) — український зоолог, орнітолог.
 Горбань Марія Олександрівна ( 1986) — російська акторка театру та кіно.
 Горбань Микола Васильович (1899 — 1973) — радянський історик, архівіст і письменник родом з України.
 Горбань Микола Олексійович (1918–1992) — повний кавалер ордена Слави.
 Горбань Михайло Карпович (1889—1937) — український радянський діяч.
 Горбань Олександр Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбань Олександр Володимирович — Доктор філософських наук, професор.
 Горбань Олександр Ростиславович ( 1963) — український художник, автор сучасного герба Кам'янця-Подільського (1995).
 Горбань Петро (прибл. дата нар. 1923-1924-1970) — український історик, літератор.
 Горбань Сергій Володимирович (1992—2017) — працівник ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни.
 Горбань Юрій Олександрович ( 1962) — український журналіст.

Література:

 Горбань — оповідання Артура Конан-Дойля.

Кінематограф:
 Горбань — французький пригодницький фільм 1959 з Жаном Маре у головній ролі.

Українські прізвища